Delpeyrat peut désigner :
Scali Delpeyrat (né en 1971), acteur, auteur et metteur en scène français ;
Stéphane Delpeyrat, homme politique français ;
Delpeyrat, entreprise agro-alimentaire française.

Homonymie de patronyme